Чемпионат Уругвая по футболу 2015/2016 () — официально 112-й (CXII Campeonato Uruguayo), де-факто 116-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, проходивший с 15 августа 2015 года по 12 июня 2016 года.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Результаты матчей

Клаусура

Турнирная таблица

Результаты матчей

Суммарная таблица

Таблица вылета

Плей-офф за чемпионство 
В полуфинале встречались победители Апертуры и Клаусуры, победитель в этой паре в финале играл с лучшей командой по итогам обоих турниров.

Полуфинал

Финал 
«Пеньяроль», победивший в полуфинале, был также лучшей командой по итогам Апертуры и Клаусуры, поэтому «Пеньяроль» стал чемпионом Уругвая по итогам полуфинала.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Уругвая 2015/2016 на rsssf.com

2015/2016
Уругвай
Спорт в Уругвае в 2015 году
Спорт в Уругвае в 2016 году
Футбол в Южной Америке в 2015 году
Футбол в Южной Америке в 2016 году